

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Masq“ beginnt.

Masq 



Masqu 
 Masquelier, Adeline (* 1960), französisch-US-amerikanische Anthropologin
 Masquelier, Jack (1922–2009), französischer Mediziner und Mikrobiologe
 Masqueray, Emmanuel Louis (1861–1917), französisch-US-amerikanischer Architekt